Stills – album di Stephen Stills del 1975
The Stills – band canadese d'indie rock, attiva dal 2000 al 2001

Altro 
Stephen Stills (disambigua)
Still